Нгаджу:

 Нгаджу — народ в Индонезии;
 Нгаджу — язык одноимённого народа.